Quimerinas es un tipo de proteína del tejido nervioso.

Abarcan:

 Quimerinas 1
 Quimerinas 2

Referencias